Als Mastikation  bezeichnet man
 den Kauakt  
 in der kunststoffverarbeitenden Industrie das „Zerreißen“ langkettiger Kautschukmoleküle durch mechanische Einwirkung. Die Mastikation (auch mastizieren) wird durch Behandlung von Kautschuk in Knetern oder zwischen Walzen bei möglichst niedrigen Temperaturen durchgeführt.